Le due verità (Ordeal by Innocence) – romanzo giallo scritto da Agatha Christie e pubblicato nel 1957
 Le due verità – film del 1951
 Le due verità (Forever Mine) – film del 1999
 Le due verità (Ordeal by Innocence) – miniserie televisiva britannica del 2018